Jens Adolf Jerichau henviser til:

 Jens Adolf Jerichau (billedhugger) (1816-1883) – billedhugger.
 Jens Adolf Jerichau (maler) (1890-1916) – fulde navn Emil Jens Baumann Adolf Jerichau, maler – er barnebarn af ovennævnte.